El apellido italiano Tosi corresponde a varias personalidades:

Adelaide Tosi (c. 1800-1859), soprano italiana.
Anahí Tosi (1998), jugadora argentina de voleibol.
Dante Tosi (1939), deportista argentino, especializado en natación y básquetbol en silla de ruedas.
Eugenio Tosi (1864-1929), cardenal Italiano de la Iglesia Católica.
Gastón Tosi (1978), exfutbolista argentino.
Giuseppe Tosi (1916–1981), atleta italiano.
Mario Tosi (1942), director de fotografía italiano-americano.
Piero Tosi (1927-2019), vestuarista y decorador italiano.

Otros 
 Casa Tosi, cadena de tiendas por departamentos de Ecuador.